Вулиця Героїв Чорнобиля — одна з вулиць середмістя Коростеня.

Розташування 

Вулиця розпочинається від перетину вулиць Михайла Грушевського та Сосновського, та простягається, паралельно вулиць Тараса Шевченка і Героїв рятувальників, до вулиці Базарна площа.

Назва 
Вулиця названа на честь Героїв Чорнобиля.

Опис 
Вулиця повністю асфальтована, на ній двосторонній автомобільний рух. Забудована дво-, три- та п'ятиповерховими будинками.

Історія 
Попередня назва, вул. Красіна, була змінена під час декомунізації на сучасну назву.

Об'єкти вулиці  
 № 2 — супермаркет АТБ-Маркет;
 № 3 — Центр обслуговування клієнтів АТ «Житомиргаз»;
 № 3 — Відділення ПУМБ;
 № 3А — аптека «Копійка»;
 № 4 — Автовокзал;
 № 4 — зоокрамниця «Все Для Домашніх Улюбленців»;
 № 5 — торговий центр «Комфорт»
 № 5 — крамниця «Фокстрот»;
 № 6 — крамниця «Технолюкс»;
 № 6 — крамниця «Comfy»;
 № 8 — Коростенська міська стоматологічна поліклініка;
 № 11 — відділення Приватбанку;
 № 11 — торговий центр «МІСТО»;
 № 11 — відділення Нової Пошти №5;
 № 11 — супермаркет Сільпо;
 № 27А — відділення «Міст Експрес»;
 № 29 — аптека «Мега»;

Примітки 

Вулиці Коростеня